Academia da Força Aérea (Brasil);
Kehlsteinhaus - construção edificada no cume de uma montanha - a montanha Kehlstein - com dinheiro do Partido Nazista, em comemoração aos 50 anos de Adolf Hitler;
Ninho das Águias - elevação e ponto turístico localizado no município de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, com rampa para prática de voo livre;
Estação do Ninho da Águia - uma estação de trem da linha Trâmuei do Monte-Branco, na França.

Desambiguação